Die Perschaja Liha 2012 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. April 2012 und endete am 17. November 2012.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 2013 auf. Der Tabellenzweite hatte die Möglichkeit über die Play-offs aufzusteigen. Die beiden letzten Teams stiegen in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Zweitplatzierte und der Elfte der Wyschejschaja Liha trafen am 29. November und 2. Dezember 2012 aufeinander. Der Sieger spielte im folgenden Jahr in der höchsten Spielklasse.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse football.by
 First League 2012 rsssf.com

2012
Fußballsaison 2012